Heuwinkl ist der Ortsname von

 Heuwinkl (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Heuwinkl (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, mit Heuwinklkapelle

Siehe auch:

 Heuwinkel